Survey (englisch für „Studie, Untersuchung, Umfrage“) steht für:

 Survey (Archäologie), Geländeerkundung zur Überblicksgewinnung der Besiedlungsgeschichte
 Survey (Astronomie) Durchmusterung des Himmels oder eines bestimmten Himmelsausschnitts
 Survey (Geowissenschaften), Vermessungen für Kataster

Geografie:
 Survey Island, eine der Campbell-Inseln, Neuseeland
 Survey Isthmus, Landbrücke Südgeorgiens im Südatlantik

Siehe auch:
 Survey Methodology (Fachzeitschrift)
 Surveytainment (Online-Marktforschung)
 Survey Creek (Begriffsklärung)

 Surveyors Range (Gebirge in der Antarktika)
 Erhebung (Empirie)
 Befragung (wissenschaftliche Methode)